Luke Kibet (1973) : Keniaans atleet, geboren in 1973
 Luke Kibet (1983) : Keniaans atleet, geboren in 1983